De J is de tiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

 Fictief figuur
 J of Agent J, personage uit de Amerikaanse sciencefictionfilms Men in Black en Men in Black II

 Muziek
 dj Airbase, met bijnaam J., van de Zweedse producer Jezper Söderlund
 J Records, Amerikaanse platenmaatschappij

 Natuurkunde
 J, aanduiding voor elektrische stroomdichtheid (A/m2)
 J, aanduiding voor traagheidsmoment (kg·m2). Meestal wordt echter de hoofdletter I gebruikt.
 J, aanduiding voor magnetische polarisatie (tesla)
 J, symbool voor joule, de eenheid van energie

 Transport
 J, de landcode op motorvoertuigen in Japan
 Lijn J/Z (metro van New York), Lijn J van de New Yorkse metro

 Wiskunde
 j, aanduiding voor de imaginaire eenheid in de elektrotechniek 
 j-invariant, een begrip in de complexe functietheorie

 Overig
 J (programmeertaal), programmeertaal, met als afgeleiden J♯ en J++
 Het jaar in de notatie van een datum, bijvoorbeeld: dd-mm-jjjj
 Jahwist, in de Bijbelwetenschap de aangeduid als J